Karl August von Schleswig-Holstein-Gottorf, auch Carl (* 26. November 1706 auf Schloss Gottorf in Schleswig; † 31. Mai 1727 in Sankt Petersburg) war Prinz von Schleswig-Holstein-Gottorf aus dem Hause Oldenburg sowie protestantischer Fürstbischof von Lübeck.

Leben 
Karl August war seinem verstorbenen Vater Christian August 1726 als 41. Bischof nachgefolgt; allerdings starb er noch vor der tatsächlichen Amtsübernahme an den Blattern, so dass sein nächstjüngerer Bruder Adolf Friedrich das Fürstbistum übernahm. Später wurde dieser König von Schweden.

Er war nach Sankt Petersburg gereist, um die russische Großfürstin und spätere Zarin Elisabeth Petrowna zu heiraten; nach erfolgter Verlobung verhinderte sein früher Tod eine Heirat.

Sein Leichnam wurde nach Lübeck überführt und in der Fürstbischöflichen Grabkapelle im Lübecker Dom beigesetzt.

Vorfahren 

Anmerkung: Aufgrund von innerfamiliären Hochzeiten sind Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf und seine Frau Maria Elisabeth gleich zweifache Ur-Großeltern von Karl August.

Literatur 
 Ernst-Günther Prühs: Geschichte der Stadt Eutin. Struve’s Verlag, Eutin 1994, ISBN 3-923457-23-5.

Weblinks 
 World Statesmen: German States to 1918 F-M

Evangelischer Bischof (18. Jahrhundert)
Fürstbischof (Lübeck)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Linie Schleswig-Holstein-Gottorf)
Deutscher
Geboren 1706
Gestorben 1727
Mann